Лукомо́рье (устар. и поэт. лукоморие; морская лука) — морской залив, бухта, изгиб морского берега.

История термина 
Слово «лукоморье», равно как и словосочетание «лука моря», часто встречаются в древнерусских источниках, начиная с рассказа о происхождении кочевых народов в «Повести временных лет» (1096 год). Лаврентьевская летопись под 1169 годом, а Ипатьевская летопись под 1172 годом сообщают о победе князя Михалко Юрьевича над половцами, упоминая при этом луку моря как место обитания последних. В «Слове о полку Игореве» лука моря фигурирует в связи с победой киевского князя Святослава Всеволодовича в битве на реке Орели в 1184 году, когда был захвачен в плен хан лукоморских половцев Кобяк. В 1193 году дуумвир Святослава, великий князь Рюрик Ростиславич приглашал лукоморских ханов Тоглыя и Акуша на переговоры в Канев.

При этом русской картографии регион под названием «Лукоморье» неизвестен. Однако среди европейских учёных данный термин закрепился на какое-то время после публикации в 1549 году «Записок о Московии» Сигизмунда Герберштейна. Лукоморье попало в итоге на карты Г. Меркатора (1595 год), Й. Хондиуса (1606 год), И. Массы (1633 год), Дж. Кантелли (1683 год), Г. Сансона (1688 год) и многие другие.

С началом XIX века термин вновь возвращается в оборот, теперь уже в русской художественной литературе. В 1812 году он встречается в балладе Г. Р. Державина «Царь-девица» как знак ска­зоч­но­го ми­ра. Данный почин был подхвачен А. С. Пушкиным в опубликованной в 1820 году поэме «Руслан и Людмила». В дальнейшем об­раз Лу­коморья в зна­чении да­лёко­го и бас­нослов­но­го, отчасти даже идеального мира укоренился в культуре.

Этимология 
Согласно «Настольному словарю» Ф. Толля (1864 год), лукоморье означает древнее русское название морского излучистого берега, имеющего форму дуги. По В. И. Далю это просто морская излучина (лука). М. Фасмер и Д. Н. Ушаков придерживаются мнения, что термин означает морской залив, бухту.

С. С. Гейченко отстаивал мысль, что, по крайней мере, в псковской группе говоров (а именно в Псковской области расположен музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское») понятие «лукоморье» относится не только к морскому берегу, но и к речному тоже. Его точку зрения разделяют А. Г. Бобров и Г. И. Пелих. А вот В. Д. Михайлов выдвинул версию, что лукоморье следует понимать как «луг у моря».

Локализация

Историческая область в северном Причерноморье 
В качестве региона Лукоморье упоминается в древнерусских летописях как одно из мест обитания половцев. Предположительно Лукоморье располагалось возле излучин Азовского и Чёрного морей и низовья Днепра. В этом значении лукоморье упоминается и в «Слове о полку Игореве».

Упоминается Лукоморье и в произведении Задонщина как место, куда отступают воины армии Мамая после поражения в Куликовской битве.

Историческая область в Сибири 

В ранних западноевропейских картах «Lucomoria» обозначала территорию, прилегающую к правому (восточному) берегу Обской губы по соседству с Обдорой. Обская губа изображалась вытянутой до среднего течения Оби, отсюда традиция древних картографов фиксировать страну «Lucomoria» в районе города Грустина в современной Томской области. 

В «Записках о Московии» Сигизмунд Герберштейн утверждал, что Лукоморье расположено «в горах по ту сторону Оби»: «…а из Лукоморских гор вытекает река Коссин… Вместе с этой рекой берет начало другая река Кассима, и протекши через Лукоморию, впадает в большую реку Тахнин». Данное описание по мнению исследователя Алтая М. Ф. Розена (1902-1992 гг.) соответствует правобережью Оби напротив устья Иртыша — рекам Казым и Назым (в конце XVII в. называлась Казымка) — или Коссин и Кассима у Герберштейна. Лукоморские горы он отождествлял с западными склонами Сибирских увалов, которые  носят название Белогорье (Белогорский материк).

Современная топонимика 
 Коса Лукоморье — коса вблизи посёлка городского типа Безыменное Новоазовского района Донецкой области, расположена на берегу Азовского моря в 30 км восточнее Мариуполя и в 80 км западнее от Таганрога.
 Улица Лукоморье на полуострове Эгершельд, Владивосток.
 Лукоморье — группа искусственных пещер-каменоломен, входящая в систему каменоломен Володары под Москвой.

Образ в культуре

Мифология 
Сигизмунд Герберштейн приводит заимствованный из русского дорожника рассказ о том, что люди Лукоморья каждый год умирают в конце ноября на Юрьев день, а к концу апреля оживают (ко Дню святого Георгия). Такие же рассказы встречаются в русских космографиях XVII века. По мнению Б. А. Успенского, данное поверье следует сопоставить с представлением об Островах блаженных рахманов.

Литература 
 В русской литературе широкую известность приобрели первые строки (без учёта посвящения) поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный…». Пушкинское Лукоморье комментаторы его текстов локализовывали на Чёрном море, на Азовском.
 «У Лукоморья дуб срубили, кота на мясо порубили…» — пародия на стихи Пушкина, относящаяся к 1920-м — 1930-м годам.
 Тема северного сибирского Лукоморья с детства привлекала поэта Леонида Мартынова. Его интерес к Лукоморью вернулся в 1930-х годах в связи с газетной работой и чтением исторических архивов. В годы войны тема Лукоморья как собирательного образа Родины была раскрыта поэтом в ряде стихотворений и статье «Лукоморье». В 1942 году в Омске вышла брошюра «Вперёд, за наше Лукоморье!». Она включала статью Л. Мартынова «Лукоморье» и многочисленные отклики на неё сибиряков-фронтовиков. В 1945 году вышел знаковый для поэта сборник стихов «Лукоморье» с одноимённым стихотворением (само стихотворение было впервые опубликовано в «Новом мире» в 1944 году под заглавием «Дивная страна», с вариантами).

Другие сферы культуры 

Названия организаций
 «Лукоморье» — театр-кабаре Всеволода Мейерхольда.
 «Лукоморье» — петербургское издательство начала XX века.
 «Лукоморье» — издательство в Таганроге.
 «Лукоморье» — кинотеатр в Мариуполе.
 «Лукоморье» — парк отдыха в Уфе.
 Детская картинная галерея «Лукоморье» в Барнауле.
 Детский фольклорный ансамбль «Лукоморье» в Дагестане.
Издания
 «Лукоморье» — русский еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал начала XX века.
 «Лукоморье» — краеведческий альманах музея-усадьбы «Суйда».
 «У Лукоморья» — книга директора музея-заповедника «Михайловское» С. С. Гейченко.

Изобразительные искусства
 Рисунок Ивана Крамского «У лукоморья дуб зелёный…» (тушь и белый карандаш).
 На бульваре Пушкина в Донецке находится скульптурная композиция с персонажами Лукоморья.
Музыка
 Лукоморью посвящена сатирическая песня Владимира Высоцкого «Лукоморья больше нет» («Антисказка»), Лукоморье (2002, Пролог-Мьюзик).
Театр
 «У Лукоморья» — мюзикл композитора Ф. Б. Кольцова.
 «Превращения в Лукоморье» — спектакль Тбилисского русского драматического театра.
 «Лопушок у Лукоморья» — музыкальный детский спектакль на либретто Бориса Заходера.
Кино
 «У Лукоморья» — короткометражный советский фильм.
 Лукомор Лукоморыч — персонаж фильма «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», недоверчивый волшебник (исполнитель Андрей Попов).
 «Город у Лукоморья» — российский документальный фильм режиссёра М. А. Масленникова.
 «Лукоморье. Няня» — мультфильм режиссёра Сергея Серёгина.
Телевидение
 «Лукоморье» — телевизионная программа каналов РТР и «Культура».
Интернет
 «Лукоморье» — сайт на тему Лукоморья и стихотворения А. Пушкина в сети Интернет

См. также 
 Излучина

Примечания

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Мешков В. В.  Что такое Лукоморье? // Мелитопольский краеведческий журнал, 2013, № 1, с. 85-88

Ссылки 
 История Лукоморья в архивных документах, географических картах и дневниках путешественников. (сайт Русского географического общества)
 Копии архивных материалов, подтверждающих существование Лукоморья XII—XX вв. (сайт Русского географического общества)

Побережья
Мифические места в славянской мифологии
Мифические государства
История Тюменской области
Вымышленные регионы